Buhuș:
 Bogdan Constantin Buhuș
 Ioan Buhuș

Nume de familie românești